Welschbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Welschbach, Ortsteil der Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Gewässer:
 Welschbach (Guldenbach), linker Zufluss des Guldenbachs in Stromberg, Landkreis Bad Kreuzbach, Rheinland-Pfalz
 Welschbach (Ill), linker Zufluss der Ill nach Hirzweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Welschbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Dutenhofen und Münchholzhausen, Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Welschbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Weil) nahe Heinzenberg, Gemeinde Grävenwiesbach, Hochtaunuskreis, Hessen 

Siehe auch:
 Welsbach
 Welschebach, linker Zufluss der Lahn zwischen Bermershausen und Saßmannshausen, Stadt Bad Laasphe,  Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen